Der Maserati MC20 ist ein Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Maserati.

Modellgeschichte 
Ursprünglich sollte das zweisitzige Coupé bereits im Mai 2020 vorgestellt werden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Premiere jedoch auf den 9. September 2020 verlegt. Die Roadster-Version Cielo (ital. für Himmel) mit einem in zwölf Sekunden versenkbaren Glasdach debütierte am 25. Mai 2022. Eine Version für die Rennklasse GT2 wurde am 26. Juli 2022 präsentiert.

Produziert wird der MC20 in Modena. Äußerlich ähnelt der Sportwagen dem Maserati MC12. Der MC20 ist zum Zeitpunkt der Markteinführung der stärkste je in Serie gebaute Maserati. MC20 steht für Maserati Corse 20, die Zahl erinnert an das Jahr 2020, mit dem eine neue Ära in der über 100-jährigen Geschichte von Maserati beginnen soll.

Technische Daten 
Den Antrieb übernimmt ein neu entwickelter 3,0 Liter-90°-V6-Ottomotor mit 463 kW (630 PS). Es ist der erste seit 1998 von Maserati neu entwickelte Motor und trägt den Namen Nettuno (ital. für Neptun). Auf 100 km/h soll der MC20 in unter 2,9 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit über 325 km/h an.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 44 Maserati MC20 neu zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Webseite MC20
 Offizielle Webseite MC20 Cielo

Einzelnachweise 

Coupé
Roadster